Méndez en graphie hispanique, ou Mendez en graphie simplifiée, est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme

Personnalités réelles 
 Anaís Méndez (2000-), athlète handisport équatorienne ;
 Antonio Mendez (1940-2019), agent américain de la CIA ;
 Arnaldo Tamayo Méndez (né en 1942), astronaute cubain ;
 Balthazar Mendez de Loyola (1631-1667), prince marocain converti au catholicisme et devenu prêtre jésuite ;
 Belem Guerrero Méndez (né en 1974), cycliste mexicaine ;
 Benjamin Mendez (né en 1994), basketteur français ;
 Carlos Méndez-Chávez (né en 1956), acteur et producteur colombien (cf. aussi ) ;
 Catherine Mendez (19?-), actrice française ;
 Concha Méndez (1898-1986), poétesse et dramaturge espagnole ;
 Conny Méndez (1898-1979), compositrice, chanteuse, dessinatrice, actrice et écrivaine vénézuélienne ;
 Daniel Méndez (né en 2000), coureur cycliste colombien ;
 Édison Méndez (né en 1979), footballeur équatorien ;
 Emanuel Mendez da Costa (1717-1791), malacologiste, naturaliste et philosophe britannique ;
 Epifanio Méndez Fleitas (1917-1985), musicien, poète, essayiste et politicien paraguayen ;
 Federico Garcia-Mendez (1987-), joueur de rink hockey suisse ;
 Federico Méndez (né en 1972), joueur de rugby argentin ;
  ;
 Florence Mendez (1987-), humoriste belge ;
 Guillermo Méndez, acteur espagnol actif en 1947-1987 ;
 Guillermo Méndez (né en 1994), footballeur uruguayen ;
 Gustavo Méndez (né en 1971), footballeur uruguayen ;
 Haley Mendez (née en 1993), joueuse de squash américaine ;
 Íñigo Méndez de Vigo (né en 1956), personnalité politique espagnole et député européen ;
 Jerónimo Méndez, président de la République du Chili de 1941 à 1942 ;
 José Quiroga Méndez (1707-1784), missionnaire et explorateur espagnol ;
 Juan N. Méndez (1820-1894), président du Mexique de 1876 à 1877 ;
 Leopoldo Mendez (1902-1969), artiste mexicain ;
 , producteur de musique américano-cubain ;
 Lucrecia Méndez (née en 1943), critique littéraire guatémaltèque ;
 Luz Méndez de la Vega (1919-2012), essayiste, poétesse et dramaturge guatémaltèque ;
 Maria Teresa Méndez y Delgado (1844-1908), religieuse, cofondatrice d'ordre enseignant, vénérable catholique ;
 Mario Méndez (né en 1979), footballeur mexicain ;
 Mauricio Méndez (né en 1995), triathlète mexicain ;
 Norberto Méndez (1923-1998), footballeur argentin ;
 Oswaldo Méndez (né en 1956), cavalier guatémaltèque de saut d’obstacles ;
 Pedro Méndez (1904-1999) champion espagnol de natation et frère de Concha Méndez
 Rafael Méndez (né en 1938), dessinateur de bande dessinée espagnol ;
 Rafael Méndez (1904-1982), footballeur bolivien ;
 Rafael Méndez, (1906-1981) trompettiste mexicain ;
 Ramón Torres Méndez (1809-1885), peintre et un lithographe colombien ;
 Robert Méndez (né en 1993), coureur cycliste uruguayen ;
 Rómulo Méndez Molina (1938-2022), arbitre guatémaltèque de football ;
 Tiger Mendez (né en 1971), acteur américain.

Personnages de fiction 
 Bitores Mendez, personnage du jeu vidéo Resident Evil 4 ;
 Isaac Mendez, personnage de la série télévisée Heroes (interprété par Santiago Cabrera) ;

Pseudonyme 

 DJ Méndez, Disc jockey et chanteur chilien.

Toponyme 

 Province d'Eustaquio Méndez, province du Département de Tarija, en Bolivie ;
 Mendez, municipalité de la province de Cavite, aux Philippines.
 Pulido Méndez

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique